

Musica 
 Brother's Keeper – gruppo musicale statunitense
 Brother's Keeper – album dei The Neville Brothers del 1990
 Brother's Keeper – album di Rich Mullins del 1995
 Brother's Keeper – album dei Fair Warning del 2006

Televisione 
 Amore fraterno (Brother's Keeper) – episodio dell'undicesima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Amore fraterno (Brother's Keeper) – episodio di Prison Break
 Amore fraterno (Brother's Keeper) – decima stagione episodio 23 di Super Natural
 Brother's Keeper – episodio di BraveStarr
 Brother's Keeper – episodio di Capitan Dick
 Due papà da Oscar (Brother's Keeper) – serie televisiva statunitense
 Il fratello gemello (Brother's Keeper) – episodio della terza stagione di Mutant X
 La colpa (Brother's Keeper) – episodio de La signora del West
 La memoria di Kevin (Brother's Keeper) – episodio della seconda stagione di Invisible Man
 Nel bene e nel male (Brother's Keeper) – episodio di The Nine
 Nemici fraterni (Brother's Keeper) – episodio di Supercar
 Una ragazza seria (Brother's Keeper) – episodio della prima stagione di Tru Calling

Altro 
 Brother's Keeper – film documentario del 1992 diretto da Joe Berlinger e Bruce Sinofsky
 Brother's Keeper – romanzo di Reginald Hill del 1992
 Brother's Keeper – cortometraggio del 2012 diretto da Robert L. Poole